Ясновец — гора в  Украинских Карпатах, в массиве Внутренние Горганы. Расположена в центральной части хребта Пишконя, в пределах  Межгорского района Закарпатской области, на северо-восточнее села Колочава.

Высота 1600,2 м (по другим данным — 1605 м). Вершина незалесненная, склоны крутые (особенно восточные); подножия горы поросшие лесом. Местами являются каменные осыпи. Южнее вершины расположена гора Дарвайка (1501 м), на запад — гора Негровец (1707,3 м).

Гора, как и весь хребет Пишконя, расположена в пределах Национального природного парка «Синевир». Через вершину пролегает туристический пешеходный маршрут «Вершинами Пишкони».

Ближайший населённый пункт: село Колочава.

Источники 
 Гора Ясновец

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы